Bzí bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Bzí (Dolní Bukovsko), Ortsteil von Dolní Bukovsko, Okres České Budějovice
 Bzí (Železný Brod), Ortsteil von Železný Brod, Okres Jablonec nad Nisou
 Bzí, Ortsteil von Letiny, Okres Plzeň-jih